Cetea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Cetea (Alba), Dorf im Kreis Alba
Cetea (Bihor), Dorf im Kreis Bihor